Черки-Гришино — село в Буинском районе Татарстана. Является центром Черки-Гришинского сельского поселения.

География 
Располагается на левом берегу Свияги в 8 км севернее Буинска.

История 

В XVIII — первой половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества,  деревня Чирин Гришина, крещеных татар, служилых татар, вошла в состав Буинского уезда.

23 февраля 1897 года здесь родился Баки Урманче — советский татарский живописец, скульптор, график, фотограф. Народный художник РСФСР, народный художник ТАССР, заслуженный художник Казахской ССР, лауреат премии имени Габдуллы Тукая.

Большинство жителей работают в ООО «Алан», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Население 
В 1782 году — 92 души мужского пола;
 1859 год — 568,
 1897 год — 1232,
 1908 год — 1457,
 1920 год — 1595,
 1926 год — 1238,
 1938 год — 1360,
 1949 год — 1184,
 1958 год — 1125,
 1970 год — 1365,
 1979 год — 1261,
 1989 год — 836,
 2002 год — 629,
 2010 год — 592,
 2015 год — 610 человек (татары).

Люди, связанные с селом 
 Ракеева, Мустанфиря Тагировна — советский татарский врач, анатом, доктор медицинских наук (1969), профессор. Родилась в селе Черки-Гришино.

Примечания 

Населённые пункты Буинского района